Mycobacillaria är ett släkte av svampar. Mycobacillaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycobacillaria